Oak Hill (Alabama), població dels Estats Units a l'estat d'Alabama  
 Oak Hill (Florida), població dels Estats Units a l'estat de Florida
 Oak Hill (Kansas), població dels Estats Units a l'estat de Kansas
 Oak Hill (Ohio), població dels Estats Units a l'estat d'Ohio
 Oak Hill (Tennessee), població dels Estats Units a l'estat de Tennessee
 Oak Hill (Virgínia de l'Oest), població dels Estats Units a l'estat de Virgínia de l'Oest